Chaudhary ist der Familienname folgender Personen:

 Parul Chaudhary (* 1995), indische Leichtathletin
 Rupal Chaudhary (* 2004), indische Sprinterin
 Sarswati Chaudhary (* 1997), nepalesische Sprinterin
 Sunita Chaudhary, erste Autorikschafahrerin Delhis